«А́рис» — греческий баскетбольный клуб из города Салоники.

Титулы 
 Чемпионы Греции  (10 раз): 1930, 1979, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991
 Кубок Греции (9 раз): 1966, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1998, 2004
 Кубок Кубков: 1993
 Кубок Корача: 1997
 Кубок ФИБА: 2003
 Кубок Чемпионов Финал Четырёх (3 раза): 1988, 1989, 1990

Сезоны

Известные игроки 
  Никос Галис
  Димос Дикудис
  Несторас Комматос
  Костас Папаниколау
  Гайос Скордилис
  Софоклис Схорцианитис
  Костас Слукас
  Никос Хацивреттас
  Панайотис Яннакис
  Николай Падиус
  Анатолий Каширов
  Уолтер Берри
  Ханно Мёттёля

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 ΑΡΗΣ: Η ομάδα που έβαλε το μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων

Баскетбольные клубы Греции
Участник баскетбольной Евролиги